Tiburtino steht für:

 Tiburtino (Quartier), Quartier der Stadt Rom
 Forte Tiburtino, römische Festungsanlage, siehe Stadtbefestigung (Rom)

Personen:
 Giuliano Tiburtino (um 1510–1569), italienischer Komponist, Sanger und Instrumentenhersteller

Siehe auch:
 Tiburtina